"Corral", que em Língua castelhana significa "curral", pode ser:

 Corral, comuna chilena da Região de Los Rios
 Corral City, cidade texana
 Alpa Corral, município argentino de Córdova
 Corral Quemado, município argentino de Catamarca
 Corral-Rubio, município espanhol de Castela-Mancha
 Puerta de Corral Quemado, município argentino de Catamarca
 Corral de Almaguer, município espanhol de Castela-Mancha
 Corral de Calatrava, município espanhol de Castela-Mancha
 Corral de Ayllón, município espanhol de Castela-Mancha
 Corral del Carbón, monumento espanhol
 El Corral, rede internacional de restaurantes colombiana
 Tiroteio do OK Corral, célebre acontecimento da história do Oeste dos EUA

Ver também
 

Desambiguações de topônimos